Kleine Frau steht für:

 Polizeiruf 110: Kleine Frau, deutscher Fernsehfilm von Andreas Kleinert (2006)
 Kleine Frau mit rotem Haar, Alternativtitel von Das Raubtier ist los!, US-amerikanischer Film von Norman Panama (1950)
 Eine kleine Frau, Erzählung von Franz Kafkas (1924)